Fryšava bezeichnet

bis 1991 die Gemeinde Fryšava pod Žákovou horou, Tschechien
bis 1949 die Gemeinde Břežany u Znojma, Tschechien